Das Cleveland Classic 2022 fand vom 27. bis 30. Januar 2022 in Cleveland, Ohio, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze.

Siegerin der letzten Austragung im Jahr 2020 war Nour El Tayeb, die ihre Teilnahme kurz vor Turnierbeginn zurückzog. Auch die topgesetzte Amanda Sobhy musste aufgrund eines positiven COVID-19-Tests kurz vor Turnierbeginn ihre Teilnahme absagen. Das Turnier gewann die an Position sieben gesetzte Engländerin Georgina Kennedy, die nach einem Auftaktsieg gegen Énora Villard die drei topgesetzten Spielerinnen schlug, darunter ihre topgesetzte Landsfrau Sarah-Jane Perry im Finale. Gegen Perry setzte sie sich mit 11:7, 6:11, 11:2 und 11:6 durch und sicherte sich damit ihren neunten Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Caroline Fouts einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 51.250 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2021/22
2022